Стру́ве (традиционное написание в России) или Штруве,  — распространённая немецкая фамилия:

Струве (фамилия) 
 Струве, Алексей Петрович (род. 1958) — французский православный священнослужитель, клирик Галльской митрополии Константинопольского патриархата.
 Струве, Аманд Егорович (1835—1898) — инженер-железнодорожник, основатель Коломенского завода.
 Струве, Антон Себастьян фон (Антон Севастьянович) (1729—1802) — российский дипломат.
 Струве, Бернгард Васильевич (1827—1889) — российский государственный деятель, губернатор Астраханской и Пермской губерний.
 Струве, Борис Александрович (Струве-Крюденер, 1897—1947) — российский музыковед.
 
 Струве, Вера Кирилловна (в замужестве Мещерская; 1876—1949) — фрейлина одной из великих княгинь, основательница Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа.
 
  (1886—1933) — немецкий астроном.
 Струве, Георгий Александрович (1932—2004) — композитор, хормейстер и дирижёр, народный артист России.
 Струве, Герман Оттович (1854—1920) — астроном, профессор и директор Кенигсбергской обсерватории.
 Струве, Глеб Петрович (1898—1985) — поэт, литературный критик и литературовед, переводчик.
 
 Струве, Карл Яковлевич (1785—1838) — доцент Дерптского университета, поэт, брат В. Я. Струве.
 Струве, Кирилл Васильевич (1835—1907) — русский астроном и дипломат.
 Струве, Константин Петрович (1900—1948) — архимандрит Русской православной церкви Савва (Струве).
 Струве, Людвиг Оттович (1858—1920) — астроном, профессор Харьковского университета.
 Струве, Мария Александровна (урожд. Ельчанинова; 1925—2020) — художник-иконописец, общественный деятель.
 Струве, Михаил Александрович (1890—1948) — русский поэт и критик первой волны эмиграции.
 Струве, Никита Алексеевич (1931—2016) — французский русист, издатель и переводчик.
 Струве, Николай Густавович (1872—1920) — российский музыкальный деятель.
 
 Струве, Пётр Бернгардович (1870—1944) — русский философ, экономист, общественный и политический деятель, публицист.
 Струве, Тереза фон (более известна под фамилией Лютцов, в первом браке Бахерахт; 1804—1852) — немецкая писательница.
 Струве, Фёдор Аристович (1816—1885) — доктор классической филологии, профессор.
 Струве, Яков (1755—1841) — немецкий математик, отец основателя династии астрономов, В. Я. Струве.

Представители схожих фамилий 
 Штруве, Альфред (1927—1998) — немецкий киноактёр.
 Стрюве, Стефан (род. 1988) — нидерландский боец смешанного стиля

См. также 
 Струве (династия)
 Струве (дворянский род)
 Струве 2398 — двойная звезда в созвездии Дракона.
 Струве — лунный кратер.
 Дуга Струве — сеть триангуляционных пунктов.
 Функция Струве